Party Hard – singolo dei Pulp del 1998
 Party Hard – singolo di Andrew W.K. del 2001
 Party Hard – videogioco del 2015